

Biografia 
È docente della lingua dei segni italiana. Dal 2018 è presidente provinciale della sezione fiorentina.

Note

Voci correlate 
 Ente nazionale sordi
 Comitato Giovani Sordi Italiani

Attivisti per i sordi